Phialogangliospora är ett släkte av svampar. Phialogangliospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phialogangliospora